Кубок Чили по футболу 1994 () — 24-й розыгрыш Кубка Чили по футболу.

Групповой раунд

Группа 1

Межгрупповые результаты (группы 1—2)

Группа 2

Группа 3

Межгрупповые результаты (группы 3:4)

Группа 4

Группа 5

Группа 6

Второй раунд 

|}

1/4 финала 

|}

1/2 финала

Финал

Ссылки 
Информация о турнире на rsssf.com 

1994
Спорт в Чили в 1994 году
Чили